Palmilla hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Geografía

En España
 La Palmilla, barrio de la ciudad de Málaga.

En Chile
 Palmilla (Colchagua), en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Palmilla (subdelegación), antigua subdelegación de la provincia de Colchagua
Palmilla (distrito), distrito de la anterior
 Palmilla (Linares), aldea en la Región del Maule.
 Palmilla (Biobío), pueblo en la Región del Biobío.

Botánica 
Diversas especies de plantas:
 Nombre común de la planta Gladiolus communis;
 Nombre común de la planta Gladiolus italicus;

Diversas especies de helechos sudamericanos que poseen las características comunes de poseer frondes más o menos grandes y crecer en climas más o menos fríos:
 Nombre común de la planta Lophosoria quadripinnata, también conocida como "ampe";
 Nombre común de la planta Blechnum tabulare;
 Nombre común de la planta Lomatia ferruguínea, que no es un helecho pero se le asemeja.